Лайтя́у () — город в северо-западном регионе Вьетнама, административный центр провинции Лайтяу.

География 
Находится в 432 км от Ханоя и в 2151 км от Хошимина. Находится на месте впадения реки Хе в реку Да.

Территорию современной провинции Лайтяу издревле населяли тайские народы, город Лайтяу (тогда — Мыанглай) был столицей вождества белых таев, входившего в союз Сипсонгчаутхай.

Город провинциального подчинения с 27 декабря 2013 года.

Климат

Примечания 

Города провинциального подчинения Вьетнама